«Мост Чаринг-Кросс» — серия картин с видом лондонского моста Чаринг-Кросс (современное название — ) работы французского художника-импрессиониста Клода Моне, входящая в общую группу картин Моне «Виды Лондона».

Почти все картины написаны с одного ракурса, но на них иногда варьируется широта и высота обзора. Основным изображённым на картинах объектом является железнодорожный мост Чаринг-Кросс. На большинстве картин на дальнем плане виден Вестминстерский дворец (здание Парламента). На некоторых полотнах сквозь туман проступают очертания Вестминстерского моста (номера по каталогу Вильденштейна: W1526, W1529, W 1531, W1532 и др.). На двух картинах угол обзора существенно смещён, и на них кроме самого моста и здания Парламента присутствует также и обелиск Клеопатры (W1543 и W1544). В основном картины имеют размер близкий к 65 × 90 см.

Примечания

Литература 
 
 

Картины по алфавиту
Картины из частных собраний
Картины из собраний Музея изящных искусств в Бостоне
Картины из собраний Чикагского института искусств
Картины из собраний Национального музея Уэльса
Картины из собраний Художественного музея Индианаполиса
Картины из собраний музея Тиссена-Борнемисы
Картины из собраний Балтиморского художественного музея
Картины из собраний Художественной галереи Онтарио
Картины из собрания музея Мармоттан-Моне
Картины 1899 года
Картины 1900 года
Картины 1901 года
Картины 1902 года
Картины 1903 года
Картины 1904 года
Картины 1905 года
Серии картин Клода Моне
Лондон в живописи